Metzl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Metzl, Abt des Klosters Waldsassen
 Karel Brady-Metzl (1898–1942), tschechischer Geschäftsmann und Opfer des Holocaust
 Klaus Metzl (* 1965), deutscher Geistlicher, römisch-katholischer Stiftspropst und Wallfahrtsrektor in Altötting
 Ludwig Metzl (1854–1942), deutschsprachiger Werbeunternehmer in Russland
 Richard Metzl (1870–1941), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Wladimir Metzl (1882–1950), russischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:

 Metzel